Claudio Vargas Villalba – calciatore paraguaiano
 Claudio Vargas – giocatore di baseball dominicano